Luky (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Luky (Sambir)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny, siehe Luky (Lubny)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Luky (Korosten)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw, siehe Luky (Nedryhajliw)

Siehe auch:
 Lúky
 Luki